A Segunda División 1988–89-es szezonja volt a bajnokság ötvennyolcadik kiírása. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes a CD Castellón lett.

Végeredmény

Rájátszás

Segunda División szezonok
Spanyol 2
Spanyol 2